P.68 steht für folgende zweimotorige Flugzeuge:
 Partenavia P.68 (jetzt Vulcanair P68), italienisches Leichtflugzeug/Reiseflugzeug
 Sportavia P.68 Observer, deutsches Beobachtungs- und Überwachungsflugzeug

Abkürzung